Фили́пп Лафонте́н (; род. , , Бельгия) — бельгийский  и .

Биография 
Родился в бельгийском Шарлеруа. Некоторое время учился в иезуитском колледже, который покинул, чтобы начать музыкальную карьеру.

В 1978 выпустил первый студийный альбом «Où..?» и первый сингл «Cœur de Loup». Песня была переиздана в  1989 году и в переработанной версии две недели занимала первую строчку национального хит-парада Франции (в Бельгии сингл занял 44 строчку).

В 1989 году выпустил сингл «Alexis m’attend» с оригинальным французским текстом и музыкой, идентичной музыке песни Алексея Максимова «День рождения». Музыкальный рисунок припева у Лафонтена был несколько изменён. Взаимоотношения Максимова и Лафонтена в связи с авторским правом на эту песню остались не прояснёнными. Лафонтен исполнял песню на протяжении всей своей карьеры.

5 мая 1990 года Лафонтен представлял Бельгию на конкурсе песни «Евровидение» с песней «Macédomienne». Название песни намекало на национальность его македонской жены. По итогам конкурса занял 12 место. В виде сингла песня вышла лишь спустя несколько лет, причём деньги от продажи  исполнитель направил в помощь беженцам из Боснии и Герцеговины.

Студийные альбомы 
 Où..? (1978)
 Pourvu Que Ca Roule (1981)
 Charmez (1987)
 Fa Ma No Ni Ma (1989)
 Affaire (À Suivre) (1988)
 Machine À Larmes (1992)
 D'ici (1994)
 Folklores Imagninaires (1996)
 Compilation Attitudes (1997)
 Pour Toujours (1998)
 Fond De Scene Live (1999)
 De L'autre Rive (2003)

Синглы 
 1978 — «Cœur de Loup» (первое издание; сторона «Б» — «Et Dire»)
 1980 — Bronzé bronzé
 1981 — Je ne crie pas, je ne pleure pas
 1981 — Dis-le moi
 1987 — Paramour
 1989 — Cœur de loup (второе издание)
 1989 — «Alexis m'attend»
 1990 — FA MA NO NI MA
 1990 — Macédomienne
 1992 — L'amant tequila
 1992 — Machine à larmes
 1994 — L'hymne à la boule
 1994 — Venez Venez Zuela
 1995 — Eiaio
 1995 — Si...
 1998 — Bibi debraye

Участники «Евровидения-1990»
Представители Бельгии на «Евровидении»